Степа́нов — російське прізвище, утворене від імені Степан.

Відомі носії 

 Степанов Анатолій Олександрович ( 1982) — російський хокеїст.
 Степанов Андрій Володимирович ( 1978) — український футболіст.
 Степанов Андрій Юрійович (* 1986) — білоруський хокеїст.
 Степанов Арсеній Іванович (1921—1942) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1941).
 Степанов Валерій Олександрович — завідувач відділення Миколаївського регіонального фізіопульмонологічного медичного центру, заслужений лікар України.
 Степанов Віктор Федорович (1947—2005) — російський та український актор.
 Степанов Володимир Євгенович (1913—1986) — радянський астрофізик, член-кореспондент АН СРСР.
 Степанов В'ячеслав Юрійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Степанов Григорій Васильович (1927—1993) — Герой Радянського Союзу (1956), учасник придушення Угорського повстання 1956 року.
 Степанов Дмитро Іванович (1800—1856) — майстер художньої порцеляни.
 Степанов Дмитро Михайлович (1987—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Степанов Дмитро Тихонович (1918—2002) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Степанов Євген Володимирович — штаб-сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Степанов Євген Миколайович (1911—1996) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1939).
 Степанов Єгор Васильович ( 1990) — білоруський хокеїст.
 Степанов Іван Васильович (1908—1943) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Степанов Іван Георгійович (1916—1988) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Степанов Іван Федорович (1924—1943) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Степанов Ігор Миколайович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Степанов Костянтин Іванович (1922—1999) — офіцер-танкіст, Герой Радянського Союзу (1945).
 Степанов Костянтин Миколайович ( 1930) — фізик-теоретик, лауреат Державної премії України.
 Степанов Лев Борисович (1908—1971) — російський композитор. Лауреат Державної премії СРСР (1950).
 Степанов Максим Володимирович ( 1975) — український політик.
 Степанов Микита Андрійович (1913—1953) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Степанов Микола Іванович (1937—2003) — український скульптор.
 Степанов Микола Леонідович (1902—1972) — російський літературознавець, доктор філологічних наук, професор.
 Степанов Микола Микитович (1919—2008) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945).
 Степанов Микола Миколайович (1911—2002) — український архітектор.
 Степанов Микола Петрович (1925—1997) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Степанов Михайло Васильович (початок 1800-х—1857) — генерал-лейтенант РІА (1856), подільський губернатор (1854—1856).
 Степанов Михайло Іудович (1920—1952) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1944).
 Степанов Михайло Карпович (1912—1962) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Степанов Михайло Михайлович (1888—1953) — український художник.
 Степанов Олег Миколайович (1924—1943) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Степанов Олег Володимирович — російський дипломат, колишній спічрайтер Сергія Лаврова, посол РФ у Канаді (з 2021 р.)
 Степанов Олег Миколайович ( 1960) — латвійський підприємець.
 Степанов Олександр Анатолійович ( 1988) — російський реп-виконавець ST, колишній учасник об'єднання Phlatline, фіналіст першого сезону шоу «Битва за респект».
 Степанов Олександр Миколайович (1910—1991) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Степанов Олександр Михайлович (1923—1943) —  Герой Радянського Союзу (1943).
 Степанов Олександр Олександрович ( 1979) — російський хокеїст.
 Степанов Олександр Олексійович (1925—1999) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Степанов Олександр Павлович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Степанов Олексій Сергійович (1907—1943) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Степанов Олексій Степанович (1858—1923) — російський живописець.
 Степанов Павло Іванович (1880—1947) — російський геолог, академік АН СРСР (1939).
 Степанов Павло Борисович ( 1951) — український кінооператор.
 Степанов Петро Петрович ( 1959) — державний і політичний діяч Придністровської Молдавської Республіки.
 Степанов Роман Анатолійович ( 1986) — український футболіст, нападник.
 Степанов Сергій Михайлович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Степанов Федір Федорович (1913—1986) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1942).
 Степанов Юрій Іванович ( 1920) — український архітектор, заслужений архітектор УРСР (1981).
 Степанов Юрій Костянтинович (1967—2010) — російський актор.
 Степанов Юрій Сергійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Степанова
 Степанів

Примітки 

Російські прізвища